El hombre desnudo, el término puede hacer referencia a:

El hombre desnudo (1998), película de J. Todd Anderson.
El hombre desnudo (1971), libro de Claude Lévi-Strauss.